Rote Welle bezeichnet:
 das Gegenteil von grüne Welle
 Rote Welle (Wipper), Flüsschen  bei Welfesholz im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Rote Welle (Wüstung), ehemaliges Dorf bei Welfesholz